Berry Good — южнокорейская женская группа, созданная под руководством Asia Bridge Entertainment в 2014 году. Текущий состав группы состоит из Чжохён, Союль, Сехён, Коун. Группа выпустила свой дебютный альбом «Love Letter» в мае 2014 года. Группа была расформирована 22 февраля 2021 года.

История

2014—2015: Дебют с Love Letter и изменения в составе 
Berry Good дебютировали 21 мая 2014 года с клипом «Love Letter», ремейком песни, выпущенной Click-B в 2000 году. Одноименный сингл вышел на следующий день, когда они начали промоушен на M! Countdown.

В январе 2015 года Asia Bridge Entertainment заявило, что Субин, Ира, Наён покинули группу по личным причинам, позже представив нового члена Союль, за которой последовали Тае и Сехён.

Их второй сингл «Love Letter» был выпущен 9 февраля. Они начали рекламные акции 10 февраля на шоу SBS MTV The Show. В июне компания запустила различные товары Berry Good (такие как аксессуары, одежда и косметика) в Китае на продажу.

23 сентября вышел третий сингл «My First Love». Было выпущено два музыкальных клипа, в одном из которых участвовала актриса Ким Бо Ра. Песня, посмертная работа композитора Джу Тэ Ён, впервые была исполнена 20 сентября в Halleu Dream Concert, а рекламные акции начались двумя днями позже на The Show.

2016 — 2017: Very Berry, Glory и новая участница Джохён 

11 марта Berry Good запустили краудфандинг для своего первого EP на Makestar. Цель в 10 млн вон была достигнута за десять дней, группа в конечном итоге собрала 16 млн вон. 20 апреля был выпущен мини-альбом «Very Berry» с заглавным треком под названием «Angel».

Следующий релиз Berry Good был также опубликован на Makestar. Проект стартовал 1 сентября как новый сингл, но позже был обновлен до мини-альбома, на который удалось собрать 27 млн вон. Группа также добавила шестую участницу, Джохён. Три из четырёх песен EP, включая ведущий трек «Do not Believe», были продемонстрированы на K-poppin «Arirang Radio» за один день до выпуска. 1 ноября было выпущено официальное музыкальное видео для «Do not Believe» и второго мини-альбома группы «Glory».

Третий проект Makestar был запущен 9 марта 2017 года для финансирования своего шестого цифрового сингла «Bibbidi Bobbidi Boo», который выйдет 16 апреля.

2018 - настоящее время: первый полноформатный альбом и уход Тхэхи 
27 апреля 2018 года Тхэха, Сехён и Коун дебютировали в подгруппе группы, выпустив свой первый сингл "Crazy, Gone Crazy". 16 августа группа  вернулась с первым полноформатным альбомом "Free Travel", который они записывали с августа 2017 года. После промоушена сингла "Green Apple" в сентябре они продолжили работу с новым B-сайдом "Mellow Mellow", но Сэхён приостановила свою деятельность до 1 марта 2019 года из-за перелома лодыжки. Но несмотря на это, она участвовала в сингле "이 겨울에", выпущенного 15 декабря.

18 октября 2018 года они провели свой первый концерт в Японии, в токийском Shinjuku Blaze. Berry Good выпустили свой третий мини-альбом "Fantastic" 25 мая 2019 года в составе из пяти человек, а Тае приостановила свою деятельность из-за проблем со здоровьем. В тот же день они начали промоушен на Show! music Core, но через 2 дня Тхэха объявила, что её контракт истёк, и она больше не будет участвовать в деятельности группы. Berry Good прекратили рекламную деятельность альбома.

5 ноября 2020 года Berry Good вернулись с новым цифровым синглом "Accio" как квартет.

19 января 2021 года, Berry Good вернулись с синглом "Time for me".

20 февраля 2021 года, участница Гоун дебютировала сольно с песней "City Lights".

22 февраля 2021 года, участницы Гоун и Союль расторгли контракт с агентством.
Джохён и Сехён продлили контракт с агентством.
Группа официально расформирована.

Фотографии и музыкальный стиль 
Berry Good начали свою карьеру с танцевальных треков, прежде чем выпустить свою первую балладу «My First Love», которую критика назвала «меланхоличной пьесой, в которой изображена первая любовь, а не победа». Чтобы продвинуть «Do not Believe» в ноябре 2016 года, Berry Good претерпели изменения стиля и концепции, чтобы снять оригинальный девичий, аккуратный и чистый образ, добавив EDM и элементы тропического хауса.

Участники

Текущие участницы 
 Чжохён (кор.: 조현), настоящее имя: Син Джи Вон (кор.: 신지원, ханча: 申知原) родилась 14 апреля 1996 года в Сеуле.
 Союль (кор.: 서율), настоящее имя: Со Ю Ри (кор.: 서유리, ханча: 徐侑里) родилась 26 ноября 1997 года в Хендэ, Пусан.
 Тае (кор.: 다예), настоящее имя: Ким Хён Джон (кор.: 김현정, ханча: 金賢貞) родилась 25 февраля 1998 года в Сеуле.
 Сехён (кор.: 세형), настоящее имя: Кан Се Хён (кор.: 강세형, ханча: 姜世馨) родилась 13 декабря 1998 года в Сеуле.
 Коун (кор.: 고운), настоящее имя: Мон Ю Джон (кор.: 문유정, ханча: 文裕晸) родилась 28 декабря 1998 года в Пундангу, Соннам..

Бывшие участницы 

 Субин (кор.: 수빈), настоящее имя: Ким Су Бин (кор.: 김수빈)
 Ира (кор.: 이라), настоящее имя: Чон И Ра (кор.: 정이라)
 Наён (кор.: 나연), настоящее имя: Ким На Ён (кор.: 김나연)
 Тхэха (кор.: 태하), настоящее имя: Ю Джу (кор.: 유주, ханча: 柳州)

Дискография

Мини-альбомы

Сингл альбомы

Синглы

Саундтрэки

Музыкальные видеоклипы

Появления в качестве гостей

Фильмография

Фильмы

Реалити-шоу

Развлекательные программы

Радиошоу

Ссылки 
 http://www.kpopstarz.com/articles/92527/20140523/new-girl-group-berry-good-debuts-today.htm
 http://www.melon.com/album/detail.htm?albumId=2256741
 http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20140521000279
 http://www.genie.co.kr/magazine/subMain;jsessionid=588872B73D3285AB25CB0673E0B997E5?ctid=1&mgz_seq=98
 http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20140519001083
 http://www.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=3128943
 http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015012610550061999
 http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20150123000575
 http://isplus.live.joins.com/news/article/article.asp?total_id=17220568
 http://news.kstyle.com/article.ksn?articleNo=2021952
 http://tenasia.hankyung.com/archives/440010
 http://starin.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=EA21&newsid=01085686609269864&DCD=A10202
 http://tenasia.hankyung.com/archives/438963
 http://hei.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2015020470324
 https://web.archive.org/web/20170413062811/http://www.hankyung.com/error/error_2012_404.html
 http://www.sportsq.co.kr/news/articleView.html?idxno=85304
 http://www.genie.co.kr/magazine/subMain?ctid=1&mgz_seq=1310&pg=1
 http://tenasia.hankyung.com/archives/684486
 http://m.segye.com/view/20150914001700

Гёрл-группы Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2021 году